Chiesa di San Nicolò di Bari ad Alcamo
Chiesa di San Nicolò di Bari a Camposanto
Chiesa di San Nicolò di Bari a Castellammare del Golfo
Chiesa di San Nicolò di Bari a Narcao
Chiesa di San Nicolò di Bari a Polverara, frazione del comune di Riccò del Golfo di Spezia

Pagine correlate
Chiesa di San Nicola di Bari
Chiesa di San Niccolò
Chiesa di San Nicolò